Рой Гордон Конахер (, 5 октября 1916, Торонто, Онтарио, Канада — 29 декабря 1984, Виктория, Британская Колумбия, Канада) — бывший канадский хоккеист, левый крайний нападающий. Провёл 11 сезонов в Национальной хоккейной лиге, выступал за команды «Бостон Брюинз», «Детройт Ред Уингз» и «Чикаго Блэк Хокс».

Игровая карьера 
Рой Конахер начинал свою карьеру в юниорской хоккейной лиге Онтарио в команде «Уэст Торонто Нэшионалс», с которой выиграл в 1936 году под руководством Хэпа Дэя Мемориальный кубок, главный трофей юниорской Канадской хоккейной лиги.

В сезоне 1938/39 Конахер дебютировал в НХЛ в команде «Бостон Брюинз». Забив 26 голов в своём первом сезоне он стал лучшим снайпером регулярного чемпионата. Следующим новичком, сумевшим забить больше всех голов за сезон, станет, более чем через 50 лет, Теему Селянне. В этом же сезоне Конахер выиграл свой первый Кубке Стэнли.

В 1942 году Конахер был призван на службу в Канадские вооружённые силы. После окончания Второй мировой войны, он вернулся в конце сезона 1945/46 в «Бостон», но в клубе решили, что он уже не сможет вернуться на свой прежний уровень и обменяли его в «Детройт Ред Уингз».

После удачного сезона в «Детройте» он не смог договориться с Джеком Адамсом о зарплате и был обменян в «Нью-Йорк Рейнджерс». Однако Конахер отказался переходить в «Нью-Йорк Рейнджерс», сделка была отменена, а через две недели «Детройт» договорился о продаже Конахера в «Чикаго Блэк Хокс». В «Чикаго» его брат Чарли, принявший команду по ходу сезона, поставил Роя в одно звено с Биллом Мосиенко и Дагом Бентли. Играя в этой тройке, Рой стал в сезоне 1948/49 лучшим бомбардиром регулярного чемпионата и получил «Арт Росс Трофи». Вплоть до завершения своей карьеры в сезоне 1951/52 он становился лучшим бомбардиром «Блэк Хокс» по итогам регулярного чемпионата.

В 1998 году Рой Конахер введён в Зал хоккейной славы в Торонто.

Награды и достижения 
 Обладатель Кубка Стэнли (2): 1939, 1941
 Обладатель Арт Росс Трофи: 1949
 Лучший снайпер регулярного чемпионата (с 1999 года Морис Ришар Трофи): 1939
 Участник матча всех звёзд НХЛ: 1949
 Член Зала хоккейной славы в Торонто: 1998

Клубная карьера

Ссылки 
 Статистика Роя Конахера на The Internet Hockey Database
 Биография Роя Конахера на Legends of Hockey
 Профиль Роя Конахера на NHL.com RU

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Бостон Брюинз»
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Игроки «Чикаго Блэкхокс»
Обладатели Арт Росс Трофи
Обладатели Кубка Стэнли
Зал славы хоккея с шайбой
Участники матчей всех звёзд НХЛ